

Lokalizacje

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Žulová

Niemcy 
 Friedeberg Nm. – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Mirsk
 Strzelce Krajeńskie

Zobacz też 
 Friedberg
 Friedeburg
 Friedenberg